Peri kan syfta på:
 Peri – ett väsen i persisk mytologi
 Jacopo Peri – en italiensk kompositör (1561–1633)

Geografi

Estland 
1 Peri, Estland, ort, Põlva län, Põlva vald,

Frankrike 
2 Peri, Corse-du-Sud, Korsika, 

Robotskapade Estlandförgreningar